Tarvastu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Tarvastu (plaats), een plaats in Estland, gemeente Viljandi vald
 Tarvastu (rivier), een rivier in Estland